Bahamūt – pesce colossale della cosmologia musulmana
 Bahamut – potente divinità draconica del gioco di ruolo Dungeons & Dragons

Pagine correlate 
Behemoth (disambigua)